Варша́вский вокза́л:

 Варшавский вокзал — закрытый железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге, бывший пассажирский терминал станции Санкт-Петербург-Варшавский.
 Варшавский вокзал — пассажирский терминал станции Гатчина-Варшавская в Гатчине.

См. также 
 Петербургско-Варшавский вокзал